Melinella macduffi är en ringmaskart som beskrevs av McIntosh 1914. Melinella macduffi ingår i släktet Melinella och familjen Terebellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
macduffi